Het ATP-toernooi van Rotterdam 2004 (met de officiële naam ABN AMRO World Tennis Tournament 2004) werd van 16 tot en met 22 februari 2004 gehouden in het Nederlandse evenementencomplex Ahoy Rotterdam.

De winnaar van het toernooi werd Lleyton Hewitt, die in de finale Juan Carlos Ferrero in drie sets versloeg. De Wit-Russische titelverdediger Maks Mirni bereikte de halve finale. Daar werd hij uitgeschakeld door Ferrero.

Het toernooi van 2004 trok 104.739 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema 

* opgave

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Rotterdam
2004